Note To Self (2005) är den andra singeln från det amerikanska bandet From First To Last's debutalbum, Dear Diary, My Teen Angst Has A Bodycount.

Musiksinglar 2005